Die International Championship 2019 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour, das vom 4. bis 11. August in China ausgetragen wurde. Zum fünften Mal hintereinander fand es im Nordosten des Landes in Daqing statt, insgesamt war es die achte Ausgabe des Turniers.

Mark Allen aus Nordirland hatte im Vorjahr das Turnier gewonnen. Er erreichte wieder das Halbfinale, wo er gegen Shaun Murphy verlor. Murphy wiederum unterlag danach im Finale Judd Trump mit 3:10. Der aktuelle Weltmeister hatte 2012 schon die erste Auflage der International Championship gewonnen. Trump übernahm durch sein erfolgreiches Abschneiden auch Platz 1 in der Weltrangliste.

Preisgeld 
Erneut wurde in diesem Jahr beim Preisgeld draufgelegt, diesmal aber um moderate 27.000 €. Für die Topplatzierungen änderte sich nichts, lediglich die Verlierer der ersten Hauptrunde können 750 € mehr mitnehmen als im Vorjahr. Außerdem wurde nach dem Wegfall des „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break die Prämie für das höchste Break verdoppelt.

Finalrunde 

kl. = kampflos

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde bis auf acht Spiele vom 14. bis 17. Juni 2019 im Ponds Forge International Sports Centre von Sheffield in England ausgetragen. Der Titelverteidiger Mark Allen, Weltmeister Judd Trump und die beiden besten chinesische Spieler Ding Junhui und Yan Bingtao (Spiele 1, 12, 26 und 64) trugen ihre Partien erst in China aus. Ebenso wurden vier Partien mit chinesischen Wildcard-Spielern (Spiele 2, 17, 38 und 42) nach Daqing verlegt. Sämtliche Partien wurden im Best-of-11-Modus gespielt.

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour)
WC = Spieler mit einer Wildcard des chinesischen Verbands
kl. = kampflos

Century-Breaks 
Ab dieser Saison wurde bei der Prämie für das höchste Turnierbreak nicht mehr zwischen Qualifikation und Hauptturnier unterschieden. 6.000 £ zusätzlich bekam Tom Ford für sein Maximum Break in der Qualifikationsrunde. Es war das zweite 147er Break in der Turniergeschichte. Mit 12 Century Breaks war Turniersieger Judd Trump der erfolgreichste Spieler. Insgesamt gab es 105 Breaks von 100 oder mehr Punkten bei der International Championship 2019.

Joe Perry erzielte in Runde 2 bei seinem Sieg über Stephen Maguire das 300. Century-Break seiner Karriere. Als 21. Spieler erreichte er diese Marke.

Hauptrunde 
In Daqing spielten 30 Spieler insgesamt 63 Century-Breaks.

Qualifikation 
Während der Qualifikation spielten 32 Spieler insgesamt 42 Century Breaks. Der Engländer Tom Ford spielte in seinem Spiel gegen Fraser Patrick das vierte Maximum Break seiner Karriere.

Quellen 

2019
Snookerveranstaltung 2019
Billardturnier in Daqing